Symphonie tragique peut désigner s œuvres musicales suivantes :
 Symphonie nº 2 « Symphonie tragique » d'Asger Hamerik ;
 Symphonie  « tragique » (en allemand : Tragische) de Gustav Mahler ;
 Symphonie  « tragique » (en allemand : Tragische) de Franz Schubert.